Los catarrinos (Catarrhini, del griego κατά katá, "hacia abajo" y ρινος rhinós, "nariz") son un parvorden de primates simiiformes cuya principal característica es tener los orificios nasales abiertos hacia abajo y separados por un delgado tabique nasal. Además tienen treinta y dos dientes, nalgas cubiertas por callosidades de colores vivos y cola no prensil o que falta. Se denominan con frecuencia simios del Viejo Mundo, en contraposición a los platirrinos o simios del Nuevo Mundo.

Evolución 
Los catarrinos (monos del Viejo Mundo) se separaron de los platirrinos (monos del Nuevo Mundo) hace entre treinta  y cinco y cuarenta millones de años. 

La divergencia entre las dos Superfamilias (cercopitécidos y hominoideos) habría sucedido hace entre veinticinco y treinta millones de años, pero no han aparecido fósiles de más de veinticinco millones de años para comprobarlo; concretamente, el cercopitécido más antiguo conocido es Nsungwepithecus y el hominoideo más antiguo conocido es Rukwapithecus, ambos encontrados en la Formación Nsungwe, en la parte occidental del Gran Valle del Rift, en Tanzania.

Respecto a los gibones, estos se separaron de los grandes simios, incluidos los humanos, hace cerca de quince a diecinueve millones de años.

Clasificación 
Los catarrinos está conformado por veintinueve géneros y 163 especies vivientes.

 Orden Primates
 Suborden Strepsirrhini
 Suborden Haplorrhini
 Infraorden Tarsiiformes
 Familia Tarsiidae
 Infraorden Simiiformes
 Parvorden Catarrhini
 Superfamilia Cercopithecoidea
 Familia Cercopithecidae
 Superfamilia †Dendropithecoidea
 Familia †Dendropithecidae
 Superfamilia Hominoidea
 Familia Hylobatidae
 Familia Hominidae
 Superfamilia †Proconsuloidea
 Familia †Proconsulidae
 Superfamilia †Propliopithecoidea
 Familia †Propliopithecidae
 Superfamilia †Saadanioidea
 Familia †Saadaniidae
 Parvorden Platyrrhini

Véase también 

 Primates fósiles
 Listado de primates

Referencias

Enlaces externos